Чемпионат Великобритании по фигурному и синхронному катанию 2011/2012 () — соревнование по фигурному и синхронному катанию среди фигуристов Великобритании сезона 2011—2012 года, организованное Национальной Ассоциацией конькобежцев ().

На турнире были определены чемпионы страны в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании, в спортивных танцах на льду и команда-победитель в синхронном катании. Чемпионат прошёл одновременно во всех трёх возрастных группах: «взрослые» (), юниоры () и «новички» (). По результатам чемпионата определился состав команды страны на предстоящие в сезоне соревнования: чемпионат Европы, чемпионат мира среди юниоров и чемпионат мира.

Чемпионат прошёл с 21 по 27 ноября 2011 года в Шеффилде.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Результаты чемпионата 2011/2012

Чемпионаты Великобритании по фигурному катанию
2011 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2011/2012
Ноябрь 2011 года
Спортивные соревнования в Шеффилде